Саундтрек Grand Theft Auto: Chinatown Wars представлений як ряд радіостанцій, які можна почути, коли гравець перебуває в транспортних засобах або в меню самої гри. На відміну від радіостанцій, що присутні в інших іграх серії Grand Theft Auto, в Grand Theft Auto: Chinatown Wars не згадуються господарі радіостанцій, на них відсутні рекламні оголошення, а музика представлена інструментальними композиціями.

Версія гри для Nintendo DS містить у собі тільки 5 станцій, у той час як у версію гри для PSP було додано ще 6 радіостанцій. Ці ж 6 додаткових станцій були також включені до версії гри 1.1.0 для iPhone/iPod.

Назви радіостанцій головним чином відповідають іменам музикантів або лейблів звукозапису, музика яких програється на них.

Музика до вступних титрів і головної теми гри була написана реперами Ghostface Killah і MF Doom..

Радіостанції

TickLAH 

 Ticklah — Pork Eater
 Ticklah — The Dub and the Restless
 Ticklah — Dub It Today
 Ticklah — Wicked A Go Dub it
 Ticklah — Horny Dub
 Ticklah — General TSO
 Ticklah — Decent
 Ticklah — Nine Years

BSOD 

 BSOD — Oblique
 BSOD — Choplifted
 Deadmau5 ft. MC Flipside — Hi Friend (Instrumental Mix)
 Deadmau5 — Rubiq
 BSOD — Tilt
 BSOD — 1 UP
 BSOD — 2 UP
 BSOD — CTRL-ALT-DEL
 BSOD — Game Over
 BSOD — Milton

Alchemist 

 Gangrene — The Lost One
 Gangrene — Haha
 Gangrene — Assassin
 Gangrene — Crimerate
 Gangrene — Future Trains
 Gangrene — Clubster
 Gangrene — The Thirst
 Gangrene — Quick Jux
 Gangrene — Crack
 Gangrene — Tight

Truth & Soul 

 Bronx River Parkway — Tribute To Ray
 El Michels Affair — Detroit Twice
 El Michels Affair — Too Late To Turn Back
 Lee Fields & The Expressions — My World
 El Michels Affair — El Pueblo Unido
 Bronx River Parkway ft. Jose Parla & The Candela All Stars — La Valla
 Bronx River Parkway ft. The Candela All Stars — Me Toca
 The Expressions — Money is King
 Cosmic Force — Ghetto Down
 Cosmic Force — Trinidad Bump

Prairie Cartel 

 Prairie Cartel — Burning Down The Other Side
 Prairie Cartel — Beautiful Shadow
 Prairie Cartel — Magnetic South
 Prairie Cartel — Marcotic Inciduous
 Prairie Cartel — Fuck Yeah That Wide
 Prairie Cartel — Cracktown
 Prairie Cartel — Suitcase Pimp
 Prairie Cartel — No Light
 Prairie Cartel — Lost All Track Of Time
 Prairie Cartel — Cloud Sombrero

Радіостанції доступні в версіях для PSP, iPhone/iPod 

Наступні радіостанції доступні тільки у версіях гри для PSP, iPhone/iPod і відсутні в версії гри для Nintendo DS

Tortoise 
Tortoise - "Minors" 
Tortoise - "Salt the Skies" 
Tortoise - "Charteroak Foundation" 
Tortoise - "Seneca" 
Tortoise - "High Class Slim Came Floatin' In" 
Tortoise - "Penumbra" 
Tortoise - "Gigantes" 
Tortoise - "Northern Something" 
Tortoise - "Prepare Your Coffin" 
Tortoise - "3 Ten Day Interval"

DFA 
Altair Nouveau - "Space Fortress" 
Walter Jones - "The Odyssey Sound" (Mogg & Naudascher Edit) 
Mogg & Naudascher - "Moon Unit Part 1" 
The Juan MacLean - "The Simple Life" 
Mogg & Naudascher - "Moon Unit Part 2" 
Plastique de Rêve - "Lost in the City" feat. Ghostape 
Skatebård - "Pagans" 
Max Brannslokker - "Stropharia" 
Strangelets - "Riot on Planet 10" (Blitz Gramsci Remix)

Anvil 
Anvil - "Winged Assassins" 
Anvil - "666" 
Anvil - "Forged in Fire" 
Anvil - "March of the Crabs" 
Anvil - "Metal on Metal" 
Anvil - "School Love" 
Anvil - "Thumb Hang"

DJ Khalil 
DJ Khalil - "The Game" 
DJ Khalil - "Chin Danny" 
DJ Khalil - "Danny Tox" 
DJ Khalil - "More Meters" 
DJ Khalil - "Make It Rain" 
DJ Khalil - "Take It Away" 
DJ Khalil - "New Bishop" 
DJ Khalil - "Mr. Skee" 
DJ Khalil - "Busta Danny" 
DJ Khalil - "Big Thunder" 
DJ Khalil - "Chin Danny Rock Beat"

SinoWav FM 
Ren Tongxiang - "Caravan Bells on the Silk Road" 
He Xunyou - "Flying Carp" 
Central Traditional Orchestra - "A Trip To Lhasa - Movement 4: Driving Out Demons" 
Wang Changyuan - "Battling Against Typhoon" 
Wang Changyuan - "Guangling Strains" 
Wang Changyuan - "Lofty Mountains and Flowing Water" 
China Central Folk Music Orchestra - "Oriole Singing" 
Zhu Runfu - "Autumn Reflections by the Dongting Lake"

Turntables on the Hudson 
Nickodemus - "2 Sips & Magic" 
Nickodemus & Osiris - "Brooklyn Ole" 
Zeb - "Toe to Toe" 
Nickodemus - "Sun Children" (instrumental) 
Nickodemus & Quantic - "La Lluvia" (instrumental) 
Nickodemus & Zeb - "Bellies & Brass" 
Zeb - "Revolutionary Dreams" 
Zeb - "Afro Disco" (Infragandhi & Cameleon Selecta Remix) 
Zeb - "Turbo Jeepsy" 
Zeb - "Balkany & Flowers"

Примітки 

Саундтреки Grand Theft Auto
Grand Theft Auto